Bertani ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Bertani (1812–1886), italienischer Arzt, Patriot und Politiker
 Bill Bertani (1919–1988), US-amerikanischer Fußballspieler
 Giovan Battista Bertani (1516–1576), italienischer Architekt
 Pietro Bertani (1501–1558), italienischer Kardinal
 Rogério Bertani (2002 promoviert), brasilianischer Zoologe